Лопухино — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Лопухино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Лопухино — деревня в Бабынинском районе Калужской области.